Haus Kannen steht für:

 Haus Kannen, früherer Name von Alexianer Münster, Klinik in Münster, siehe Alexianer #Geschichte 
 Kunsthaus Kannen, Museum in Münster